Roman Tomaszewski (1921-1992) – polski wydawca, poligraf, typograf
 Roman Tomaszewski (ur. 1960) – polski szachista